

Persone 
 Benoît Chauvet – fondista francese
 Costanzo Chauvet – giornalista italiano
 Patricia Chauvet – ex sciatrice alpina francese
 Victor Chauvet – poeta e drammaturgo francese

Altro 
 Grotta Chauvet – sito preistorico nel sud della Francia